Beton může mít více významů:

 Beton — umělý slepenec používaný převážně ve stavebnictví
 Beton TKS — časopis
 Beton (nápoj) — alkoholický nápoj
 Beton (hudební skupina) — hudební skupina
 Betony — součást brankářské výzbroje v hokeji.

Externí odkazy